Unter Kathedrale St. Peter und Paul versteht man:

* Kathedrale St. Peter und Paul (Bagdad), Irak
 Peter-und-Paul-Kathedrale (Bosanski Petrovac), Bosnien und Herzegowina
 Kathedrale St. Peter und Paul (Brünn), Tschechien
 Kathedrale von Clifton, Bristol, England
 Kathedrale zu Đakovo, Kroatien
 Peter-und-Paul-Kathedrale (Duala), Kamerun
Kathedrale St. Peter und Paul (Gliwice), Polen
Kathedrale St. Peter und Paul (Kaunas), Litauen
Kathedrale St. Peter und Paul (Legnica), Polen
Kathedrale von Llandaff (anglikanisch), Wales
 Kathedrale St. Peter und Paul (Luzk), Ukraine
 Kathedrale St. Peter und Paul (Moskau), Russland 
 Kathedrale von Nantes, Frankreich
 Kathedrale St. Peter und Paul (Paramaribo), Suriname
 Kathedrale St. Peter und Paul (Pécs), Ungarn
 Kathedrale von Peterborough, England
Peter-und-Paul-Kathedrale (Peterhof), Russland
Peter-und-Paul-Kathedrale (Sankt Petersburg), Russland
Römisch-katholische Kathedrale von Saratow, Russland
Kathedrale von Sheffield (anglikanisch), England
Kathedrale St. Peter und Paul (Šiauliai), Litauen
 Kathedrale von Troyes, Frankreich